Schoeck ist der Familienname folgender Personen:

 Alvaro Schoeck (* 1975), Schweizer Theaterregisseur
 Florian Albrecht-Schoeck (* 1980), deutscher Fotograf
 Helmut Schoeck (1922–1993), österreichisch-deutscher Soziologe und Publizist
 Othmar Schoeck (1886–1957), Schweizer Komponist und Dirigent
 Rolf Schoeck (1928–1999), deutscher Politiker 

Sonstiges:
 Schoeck Peak, Berg im Ellsworthland, Antarktika

Siehe auch:
 Schöck